Katsina bezeichnet:

 einen historischen Hausastaat, siehe Emirat Katsina
 eine Stadt in Nigeria, siehe Katsina (Nigeria)
 einen nigerianischen Bundesstaat, siehe Katsina (Bundesstaat)
 einen archäologischen Fundplatz in Nigeria, siehe Katsina-Ala
 einen Fluss in Kamerun und Nigeria, siehe Katsina Ala (Fluss)
 eine Stadt in Nigeria, siehe Katsina Ala (Stadt)
 einen Begriff aus der indianischen Mythologie, siehe Kachina

Katsina ist der Familienname folgender Personen:

 Aloysius Iyorgyer Katsina-Alu (1941–2018), nigerianischer Richter